Джаир Вейга Франсиско Жуниор (Джаир или Дьяр) (; 10 февраля 1991 года, Барретус, Бразилия) — бразильский футболист, центральный полузащитник.

Биография 

Начинал заниматься футболом в юношеских командах «Фигейренсе» и «Интернасьонал». Позднее он перешёл в «Коритибу», за которую дебютировал на взрослом уровне. В 2015 году Джаир переехал в Европу и подписал контракт с чемпионом Албании «Скендербеу». В составе клуба бразилец выступал в групповом этапе розыгрыша Лиги Европы 2015/2016. Позднее был замечен в чемпионате Соломоновых островов, после чего игрок вернулся на родину.

Вызывался в молодежную сборную Бразилии. В 2011 году в составе бразильцев Джаир принимал участие в Панамоамериканских играх.

Достижения 
  Финалист Кубка Бразилии (1): 2011.
  Чемпион штата Парана (3): 2011, 2012, 2013.
  Чемпион Соломоновых островов (1): 2016.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldfootball.net
 Профиль на сайте ZeroZero

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «АСА»
Игроки ФК «Атлетико Тубаран»
Игроки ФК «Томбенсе»
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Маморе»
Игроки ФК «Марист Файр»
Игроки ФК «Деспортиво Бразил»
Игроки ФК «Рекреативо» Каскавел
Игроки ФК «Сентрал»